Desa Bunder kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bunder (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Bunder (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 108,37), 
 Desa Bunder (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,48, long 108,25), 
 Desa Bunder (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,56, long 107,43), 
 Desa Bunder (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 108,67), 
 Desa Bunder (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,27, long 114,26), 
 Desa Bunder (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,18, long 113,53), 

Robotskapade Indonesienförgreningar